

Patronyme 

 Noureddine Souli (né en 1961), acteur franco-tunisien.

Toponymes 

 Le Souli, un massif montagneux grec.
 Soúli, une commune grecque.
 Souli, une localité située dans le département de Sapouy au Burkina Faso
 Souli-Peulh, une localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Soulli, parfois orthographié Souli, une localité située le département de Kalsaka.